Махнеша́н () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранского остана Зенджан. Административный центр — город Махнешан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Энгуран (بخش انگوران)
Население области на 2006 год составляло 41 223 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Зенджана